peut désigner :
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  (Royaume-Uni)
  (Ukraine)
  (Union soviétique)